Horvátország
 Bačevac, falu Gradina községben, Verőce-Drávamente megyében

 Montenegró
Bačevac falu Rožaje községben